Руфер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Руфер, Йозеф (1893—1985) — австрийский музыковед.
 Руфер, Уинтон (род. 1962) — новозеландский футболист и тренер.
 Руфер, Алекс (род. 1996) — новозеландский футболист, племянник Уинтона Руфера.
 Руфер, Шейн (род. 1960) — новозеландский футболист и тренер. Брат Уинтона Руфера и отец Алекса Руфера.

См. также 
 «Руфер» — человек, занимающийся прогулками по крышам — т. н. руфингом или руферством.